Dit is de lijst van topscorers uit de Belgische Tweede Klasse.

Topscorer tweede Klasse
Tweede Klasse